Prebivalstvo Črne gore je leta 2015 znašalo 647,1 tisoč ljudi (168. mesto na svetu). Število Črnogorcev vztrajno upada (rodnost v letu 2015 je bila 10,42) (188. mesto na svetu), umrljivost 9,43 ‰ (57. mesto na svetu), naravni prirast pa 0,42% (221. mesto) na svetu).

Glej tudi 

 Arhitektura Črne gore
 Turizem v Črni gori
 Gospodarstvo Črne gore

Sklici